Jacques Maury (), évêque de Bayonne ; 
 Jacques Maury (1908-1980), chirurgien et homme politique français ;
  Jacques Maury (1920-2020), pasteur français, président de la Cimade et de la Fédération protestante de France.

 Un acteur  
 Jacques Maury (1897-1962), acteur et scénariste français ; 
 Jacques Maury (1937-1985), acteur belge ;
 Jacques Maury, acteur au .